Каза́нский национа́льный иссле́довательский технологи́ческий университе́т{{efn|Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ»).}} (сокр. КНИТУ́; ; ) — высшее учебное заведение в России в статусе национального исследовательского университета. Расположено в городе Казани, имеет филиалы в городах Нижнекамске, Бугульме и в Зеленодольском районе Республики Татарстан,  а также в городе Канте (Республика Кыргызстан).

КНИТУ является ведущим университетом России в своей базовой области — химической технологии. 

В прессе КНИТУ часто упоминается под наименованием КНИТУ-КХТИ или КХТИ, что связано с его историей.

 История 

 Казанское промышленное училище, Казанское политехническое училище (1890–1918)  

Казанский национальный исследовательский технологический университет основан в соответствии с резолюцией императора Александра III в 1890 году как Казанское промышленное училище: «Учредить… в городе Казани соединенные среднее химико-техническое и низшее техническое училища с механическою, химическою и строительною специальностью». Казанское промышленное училище стало первым образовательным учреждением среднего химического профессионального образования в России.

В сентябре 1917 года Казанское промышленное училище преобразуется в Казанское политехническое училище в составе трёх отделений: химического, механического и строительного.

 Казанский промышленный, экономический и художественный техникум (1918–1919) 

В ноябре 1918 года был создан Казанский промышленный, экономический и художественный техникум, в состав которого вошли Казанское политехническое училище, Казанское художественное училище, Казанское коммерческое училище и эвакуированное в Казань в 1915 году Виленское химико-техническое училище.

 Казанский политехнический институт / Казанский индустриальный техникум повышенного типа (1919–1930)  

В 1919 году Казанский промышленный, экономический и художественный техникум был преобразован в Казанский политехнический институт — первое высшее учебное заведение инженерного профиля на территории современного Татарстана. В составе института, подчинённого Наркомпросу, первоначально было четыре факультета: химический, механический, архитектурно-строительный и экономический с сельскохозяйственным уклоном.

В 1924 году было принято решение о реорганизации института в Казанский индустриальный техникум повышенного типа в составе химического, механического, строительного и торгово-промышленного отделений (реорганизация была вызвана экономическими соображениями и не привела к принципиальным изменениям в организационной структуре, учебных планах, перечне специальностей и статусе выпускников). В 1929 году техникум повышенного типа вновь был преобразован в Казанский политехнический институт. 

На базе различных факультетов Казанского политехнического института возникли такие вузы, как Казанский государственный аграрный университет (в 1922 году как Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства путём объединения сельскохозяйственного факультета политехнического института и лесного факультета Казанского государственного университета), Казанский государственный архитектурно-строительный университет (в 1930 году на базе строительного факультета как Казанский институт коммунального строительства), Казанский энергетический институт (в 1930 году, расформирован в 1933 году), Казанский государственный финансово-экономический институт (на базе экономического факультета в 1931 году). Специалисты Казанского политехнического института (механический факультет) приняли участие в организации Казанского авиационного института в 1932 году.

 КХТИ им. А. М. Бутлерова / им. С. М. Кирова (1930–1992) 

В 1930 году на базе химического факультета Казанского политехнического института и химического отделения физико-математического факультета Казанского государственного университета был создан Казанский химико-технологический институт (КХТИ). Такое решение было принято в рамках реализации постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР «О подготовке технических кадров для народного хозяйства Союза ССР», предписывавшего «расширить сеть высших индустриально-технических и сельскохозяйственных учебных заведений с резко выраженной специализацией». Этим же постановлением вновь созданный вуз передавался в ведение Высшего совета народного хозяйства СССР.

Специализацией КХТИ стала химическая технология. Структура и программы нового вуза выстраивались в соответствии с особенностями и потребностями советской химической промышленности.

До января 1935 года КХТИ носил имя А. М. Бутлерова, затем был переименован в память о С. М. Кирове (выпускнике низшего механического училища Казанского промышленного училища 1904 года).

Казанский химико-технологический институт был одним из первых вузов страны, где началась подготовка кадров для оборонных отраслей промышленности. В 1937 году КХТИ им. С. М. Кирова был подчинён Наркомату обороны СССР, а в январе 1939 года передан в систему Народного комиссариата боеприпасов СССР, где находился до перехода в 1946 году в ведение вновь созданного Министерства высшего образования СССР.

В августе 1941 года в Казань был эвакуирован Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт имени Ленсовета, который вошёл в состав КХТИ им. С. М. Кирова. Учебный и производственный процесс с участием ленинградских преподавателей и студентов в КХТИ им. С. М. Кирова осуществлялся до лета 1944 года, когда, после полного снятия блокады Ленинграда и завершения 1943-1944 учебного года, стала возможной их реэвакуация.

В декабре 1980 года за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов для народного хозяйства и развитии научных исследований КХТИ им. С. М. Кирова награжден орденом Трудового Красного Знамени .

 КГТУ / КНИТУ (1992 — наст. вр.) 

В 1992 году Казанский химико-технологический институт имени С.М. Кирова был преобразован в Казанский государственный технологический университет, а в 2011 году — в Казанский национальный исследовательский технологический университет.

 Руководители 

 Директора Казанского промышленного училища 

Грузов, Николай Григорьевич (1897–1907)
Зограф, Константин Юрьевич (1907–1911)
Нечкин, Василий Иванович (1911—1917)

 Директор Казанского политехнического училища 

Нечкин, Василий Иванович (1917—1918)

 Директора КПИ / КПУПТ (включая и.о.) 

Тулпаров А. И. (1919)
Зейлигер, Дмитрий Николаевич (1919–1921, 1922–1925)
Пауткин, Николай Михайлович (1921–1922)
Ельчанинов, Михаил Григорьевич (1925–1928)
Гимранов, Заки Закирович (1928–1930)

 Директора / ректоры КХТИ (включая и.о.) 

Выропаев, Борис Николаевич (1930–1931 гг.)
Богаутдинов, Гимаз Богаутдинович (1931–1937 гг.)
Васильев, Алексей Михайлович (химик) (1937 г.)
Воскобойников Н. П. (1937–1938 гг.)
Шубин З. Б. (1938–1939 гг.)
Суриков, Иван Васильевич (1939–1941 гг.)
Курочкин И.И. (1941–1942 гг.)
Переверзев, Андрей Егорович (1942–1944 гг.)
Камай, Гильм Хайревич (1944 г.)
Козлов, Леонид Михайлович (1944–1958 гг.)
Кочергин, Сергей Михайлович (1958–1959 гг.)
Усманов, Айтуган Гарифович (1959–1962 гг.)
Милютин, Александр Иванович (1962–1964 гг.)
Кирпичников, Пётр Анатольевич (1964–1988 гг.)
Дьяконов, Сергей Германович (1988–2007 гг.)

 Ректоры КГТУ / КНИТУ 
Дьяконов, Сергей Германович (1988–2007 гг.)
Дьяконов, Герман Сергеевич (2007–2017 гг.)
Юшко, Сергей Владимирович (с 2017 г.)
Казаков, Юрий Михайлович (временно исполняющий обязанности ректора с 2020 г.)

 Рейтинги 

 Times Higher Education 

Рейтинг лучших университетов мира (World University Rankings 2022) — 1201+ (среди вузов России — 23 из 47)
Рейтинг влияния (Impact Rankings 2021) — 801–1000 (среди вузов России — 41 из 74)
Рейтинг инженерных и технологических вузов (Engineering & Technology 2022) — 801-1000 (среди вузов России — 41 из 74)
Рейтинг вузов развивающихся экономик (Emerging Economies 2022) — 401-500 (среди вузов России — 32 из 48)

 Quacquarelli Symonds 

Рейтинг лучших университетов мира (QS World University Rankings 2022) — 801-1000 (среди вузов России — 29 из 48)
Рейтинг вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии (QS EECA University Rankings 2022) — 211-220 (среди вузов России — 47 из 129)

 Три миссии университета 

Международный рейтинг «Три миссии университета», 2022 год: позиция в диапазоне 901—1000 .

 Round University Ranking 

Рейтинг лучших университетов мира (RUR World University Rankings 2021) — 727 (среди вузов России — 54 из 95)

 РАЭКС Аналитика 

RAEX "100 лучших вузов России" (RAEX), 2022 год: 77 место  

Рейтинг влиятельности вузов России (RAEX), 2022: 72 место .

Предметные рейтинги

Ядерные физика и технологии: 8 место .

Химические технологии: 7 место .

Нефтегазовое дело: 11 место .

Экология: 15 место .

Биотехнологии и биоинженерия: 9 место .

Пищевые технологии: 3 место .

Технологии легкой промышленности: 1 место .

 Интерфакс. Образование 

Национальный рейтинг университетов 2021 — 28-30

 Кампус 
Основной состав студентов Казанского национального исследовательского технологического университета обучается в Казани. Занятия проходят в 15 учебных корпусах. Руководство КНИТУ находится в корпусе А (ул. Карла Маркса, д. 68). Корпуса А и Б (ул.Карла Маркса, д. 72) имеют статус региональных объектов культурного наследия, здание, в котором располагается корпус У (ул. Островского, д. 39) — статус исторически ценного градоформирующего объекта, составляющего предмет охраны исторического поселения город Казань. Вуз располагает 6 общежитиями («домами аспирантов и студентов»). Здание дома аспирантов и студентов № 1 (ул. Товарищеская, д.31а) относится к выявленным объектам культурного наследия Республики Татарстан.

 Учебные филиалы 
 Нижнекамский химико-технологический институт 

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательских технологический университет» основан в 1963 году в будущем городе Нижнекамске как учебно-консультационный пункт для студентов-заочников Казанского химико-технологического института им. С. М. Кирова. Создание пункта было обусловлено началом строительства на Нижней Каме нефтехимического комплекса (ныне — ПАО «Нижнекамскнефтехим»). В 1965 году учебно-консультационный пункт преобразован в заочный общетехнический факультет, с 1967 года — вечерний общетехнический факультет КХТИ им. С. М. Кирова. В 1973 году факультет был преобразован в Нижнекамский филиал КХТИ им. С. М. Кирова (с 1993 г. — Нижнекамский филиал КГТУ), в дальнейшем — НХТИ

 Бугульминский филиал 

Бугульминский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательских технологический университет» создан в 1998 году (в качестве Бугульминского филиала КГТУ) на базе открытого в Бугульме в 1995 году общетехнологического факультета.

Лицей-интернат для одарённых детей с углублённым изучением химии 

Лицей-интернат для одарённых детей с углублённым изучением химии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательских технологический университет» в п. Дубровка Республики Татарстан открыт в 2013 году. Здесь обучаются школьники 7—11 классов.

 Кыргызский филиал 

Кыргызский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» открыт в 2011 году и располагается в городе Канте.

 Факультеты и учебные институты 

Инженерный химико-технологический институт (ИХТИ) (Инженерный факультет, т.н. 1й факультет)
 Факультет энергонасыщенных материалов и изделий (ФЭМИ)
 Факультет экологической, технологической и информационной безопасности (ФЭТИБ)

Институт химического и нефтяного машиностроения (ИХНМ) (т.н. 2-й и 3-й факультеты)
 Механический факультет (МФ)
 Факультет энергомашиностроения и технологического оборудования (ФЭмТО)

Институт нефти, химии и нанотехнологий (ИНХН) (т.н. 4-й и 6-й факультеты)
 Факультет наноматериалов и нанотехнологий (ФННТ)
 Факультет нефти и нефтехимии (ФННХ)
 Факультет химических технологий (ФХТ)

Институт полимеров (ИП) (т.н. 5-й факультет)
Факультет технологии полифункциональных материалов
Факультет технологии и переработки пластмасс и композитов

Институт технологий лёгкой промышленности, моды и дизайна (ИТЛПМД) (т.н. 7-й факультет)
 Факультет технологии изделий и сервиса (ФТИС)
 Факультет дизайна и программной инженерии (ФДПИ)

Институт управления, автоматизации и информационных технологий (ИУАИТ) (т.н. 8-й факультет)
 Факультет управления и автоматизации (ФУА)

Институт управления инновациями(ИУИ) (т.н. 9-й факультет)
 Факультет промышленной политики и бизнес-администрирования (ФППБА)
 Факультет социотехнических систем (ФСТС)

Институт пищевых производств и биотехнологии (ИППБТ) (т.н. 10-й факультет'')
 Факультет пищевых технологий (ФПТ)
 Факультет пищевой инженерии (ФПИ)

Институт развития непрерывного образования
 Факультет среднего профессионального образования (ФСПО)

Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО)

Литература 

 Барабанов В.П., Денисенко Н.Н., Кириченко А.В. Казанский Политехнический институт. 1919-1930. Казань: ООО «Инновационно-издательский дом «Бутлеровское наследие», 2010. 216 с.
 Бушуева Л.А. Технический вуз советской провинции на фоне эпохи революционных преобразований (к 100-летию Казанского политехнического института) // Гасырлар авазы. 2019. № 2. С. 136-149.
 Валеева Н.Ш., Суслов А.Ю. Социально-экономическому образованию в Казанском технологическом университете – 100 лет // Научный Татарстан. 2019. №2. С.68-74.
 Выпускники – гордость Казанского технологического университета: краткий биографический справочник. Казань: Бутлеровское наследие, 2009. 524 с.
 Казанский химико-технологический институт им. С.М.Кирова: исторический очерк / В.В.Несмелов, А.А.Петрова, И.М.Лифшиц. Казань: КХТИ,1969. 302 с.
Коршунова О.Н., Суслов А.Ю. История науки и противостояние века: о вкладе Казанского химико-технологического института  в Победу // Научный Татарстан. 2020. №1. С.29-33.
 Лидеры научных школ КХТИ–КГТУ. Казань: ЗАО Новое знание, 2007. 304 с.
 Механический – проверено временем… 1939-2014: истории, биографии, воспоминания / сост. А.В.Кириченко, Н.Н.Денисенко, А.В.Бурмистров, Ф.М.Гумеров и др. Казань: Бутлеровское наследие, 2014. 372 с.
 Переломное десятилетие. Казанский гос. Технологический университет 1991-2000: исторический очерк / под ред. В.П.Барабанова. Казань: КГТУ, 2000. 223 с.
 Полимерный институт (полимерный факультет/1919-2001/): Краткий биографический справочник. Казань: КГТУ; «Карпол», 2001. 236 c.
 Профессора, доктора наук. Политехнический институт – КХТИ – КГТУ (1919-2000). Краткий биографический справочник. Казань: КГТУ, 2000. 184 с.
Технологический университет – родному Татарстану: 1920-2020 / Барабанов В.П., Коршунова О.Н., Суслов А.Ю. Казань: Изд-во КНИТУ, 2020. 160 с. ISBN 978-5-7882-2850-1

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Казанский технологический университет